Танусинский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Хунзахском районе Дагестана Российской Федерации.
Административный центр — село Тануси.

Население

Состав 

На территории сельсовета, на землях отгонного животноводства Бабаюртовской зоны, находится кутан, не имеющий официального статуса населённый пункт Новотануси.

Примечания 

Муниципальные образования Хунзахского района
Сельские поселения Дагестана